Taberg kan syfta på:
Taberg (tätort) – en tätort i Jönköpings kommun
Taberg (berg) – ett berg i Jönköpings kommun
Tabergs naturreservat - Jönköpings kommun
Tabergsgruvan – en gruva i Jönköpings kommun
Tabergs gruvor – en gruva i Nordmark, Filipstads kommun
Tabergsån – i Jönköpings län
Tabergsdalen – en dal i vilken Tabergsån rinner genom Jönköpings kommun